incydent mózgowonaczyniowy, zdarzenie mózgowonaczyniowe (od ang. cerebrovascular accident)
 kaszlowy wariant astmy (od ang. cough-variant asthma)
 Corpus Vasorum Antiquorum – wydawnictwo dokumentujące zbiory starożytnej ceramiki greckiej